Blutreich ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Blutreich (* 1967), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Lynda Blutreich (* 1971), US-amerikanische Speerwerferin